Isabel de Escocia (Inglés: Isabella of Scotland) (1195-1263) fue una princesa del Reino de Escocia, hija de Guillermo el León y su mujer Ermengarda de Beaumont, y noble inglesa por matrimonio. Es la segunda de cuatro hermanos, incluido Alejandro II de Escocia.

Primeros años
Su padre Guillermo luchó contra Enrique II de Inglaterra y su hijo Juan I de Inglaterra y como resultado, en 1209 se vio obligado a enviar a sus hijas Margarita e Isabel como rehenes. Fueron recluidas en el castillo de Corfe junto con Eleanor, que se encontraba recluida para evitar que reclamara el trono de Inglaterra. Isabel tenía 14 años cuando llegó al castillo. Se sabe que en 1213, el rey Juan regaló a las tres jóvenes túnicas verdes, mantos de piel de cordero y sandalias de verano. En alguna ocasión se les permitía montar a caballo fuera del castillo con una fuerte vigilancia.

Matrimonio
La condición para ser liberada fue su matrimonio con Roger Bigod, IV conde de Norfolk. Todas sus hermanas se casaron con nobles ingleses en tanto que su hermano tuvo que casarse con la princesa Juana, hija del rey Juan. Roger era unos 14 años más joven que Isabel cuando se casaron el 11 de mayo de 1225. Tras la ceremonia, Enrique III de Inglaterra otorgó algunas tierras a Isabel mientras que su marido se convirtió en tutor de su cuñado, el rey Alejandro II de Escocia, puesto que ocupó hasta 1228.

Por nacimiento, Isabel era la segunda en la línea sucesoria hasta 1227, cuando nació su sobrina Margaret. En 1241 ya era la decimocuarta en la línea de sucesión tras el nacimiento de su sobrino Alejandro.

El matrimonio no tuvo hijos y, en 1245 Roger pidió la anulación del matrimonio por consanguinidad. En 1253 un tribunal eclesiástico le obligó a volver con Isabel. Aparece como "filiam regis Scotiæ" pero sin ser nombrada cuando Matthew Parris registró la reanudación del matrimonio.

No se sabe cuándo murió, aunque se cree que vivía en Gloucestershire en octubre de 1263. Fue enterrada en la iglesia del convento dominico en Holborn, Londres.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos
 Lista de reyes de Escocia (en inglés)

Nobles de Escocia
Nobles de Inglaterra del siglo XIII
Condesas de Inglaterra
Escocesas del siglo XIII
Inglesas del siglo XIII